Sannerut bezeichnet:
 Sannerut (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Sannerut (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sannerut (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sannerut (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland